800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje miały miejsce 7 grudnia, a finał 8 grudnia.

Złoty medal zdobyła Amerykanka Leah Smith, która w finale uzyskała czas 8:10,17. Srebrny medal wywalczyła druga z reprezentantek Stanów Zjednoczonych, Ashley Twichell (8:11,95). Trzecie miejsce zajęła Kiah Melverton z Australii (8:16,51).

Tytułu mistrzyni świata nie mogła bronić Hiszpanka Mireia Belmonte, która musiała wycofać się z udziału w eliminacjach z powodu zapalenia oskrzeli.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:31 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 20:06 czasu lokalnego.

Przypisy 

K